Strongilí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Strongylí (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Nisís Avgón, ö, Grekiska fastlandet, 
 Strongylí (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar